Hippity Hop () — первый мини-альбом южнокорейской гёрл-группы EXID. Альбом был выпущен 13 августа 2012 года. Альбом ознаменовал первое появление нового состава группы. Ведущий сингл «I Feel Good» был написан и спродюсирован Shinsadong Tiger.

Релиз 
Тизер клипа на песню «I Feel Good» был выпущен 6 августа. Полное музыкальное видео было выпущено 14 августа 2012 года вместе с релизом альбома.

Прормоушен 
Чтобы продвинуть альбом, EXID выступили на различных музыкальных программах. Продвижения песни «I Feel Good» стартовали 17 августа. EXID исполнили песню на Music Bank 17 августа.

Коммерческий успех 
В Южной Корее «I Feel Good» вошел в единый график Gaon под номером 56 в течение недели 13 августа 2012 года. За эту неделю песня была скачана 57 697 раз. Песня также появился в ежемесячном чарте Gaon. К концу августа «I Feel Good» достигла пика на 122-м месте в ежемесячном одиночном чарте Gaon и продала 110 103 загрузки. К концу 2012 года песня была скачана всего 150 000 раз.

Трек-лист

Чарты

Продажи

Примечания